Die Serie A 1940/41 war die zwölfte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 6. Oktober 1940. Der letzte Spieltag war der 4. Mai 1941. Als Aufsteiger kamen Atalanta Bergamo und der US Livorno aus der Serie B dazu.

Die AGC Bologna beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Ambrosiana-Inter. In die Serie B mussten die AC Novara und die AS Bari absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1940/41
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1940
Fußballsaison 1940/41